Фильмы :
 Лили (фильм, 1918) — фильм Корнелиуса Хинтнера
 Лили (фильм, 1953) — фильм Чарльза Уолтерса
 Лили (фильм, 2009) — фильм Хироси Накадзимы

Короткометражные фильмы :
 Лили (короткометражный фильм, 2007) — фильм Дэниэля Боунвилля
 Лили (короткометражный мультфильм, 2008) — фильм Рихо Унта
 Лили (короткометражный фильм, 2011) — фильм Колина Скотта